Miejscowości w USA:
 Lambertville – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Lambertville – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon